Osterby kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Osterby, Rendsburg-Eckernförde – kommun, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, 
 Osterby, Schleswig-Flensburg – kommun, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein,